

Населені пункти та їхні частини

 Ґожичкі — село в гміні Ґожице Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Ґожичкі — село в гміні Чемпінь Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Ґожичкі — частина села Ґожице-Мале в гміні Одолянув Островського повіту Великопольського воєводства

Примітки